Карамель — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного раствора с крахмальной патокой или инвертным сиропом.
 Карамель (дуэт) — российский женский поп-дуэт, существовавший на рубеже 1990—2000-х годов.
 Карамель (телесериал) — российский телесериал 2011 года.
 Карамель (фильм) — французско-ливанский фильм 2007 года.
 Карамель, Лучано (1935—2022) — арт-критик, куратор, писатель, теоретик искусства.

См. также 
 Карамельный пудинг
 Карамельное ракетное топливо
 Карамельная трость